Trochacea är en överfamilj av snäckor. Trochacea ingår i ordningen Archaeogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Trochacea 20 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Trochacea